Турнир во втором дивизионе в рамках 70-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Болгарии и Новой Зеландии

Турнир

Группа A (София, Болгария)

Итоговая таблица

Группа B (Окленд, Новая Зеландия)

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2006
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2006
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2006

Ссылки 
 hockeyarchives.info 

2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Новой Зеландии
Март 2006 года
Апрель 2006 года
Международные спортивные соревнования в Софии
Спорт в Болгарии в 2006 году